Wicklow – miasto w Irlandii
 Wicklow – góry w Irlandii
 Wicklow – hrabstwo w Irlandii
 Wicklow Mountains National Park – park narodowy w Irlandii
 Wicklow – okręg wyborczy do Dáil Éireann